Canada
 Morrisville – città della Divisione No. 3, Terranova e Labrador
 Stati Uniti d'America
 Morrisville – città della Contea di Wake, Carolina del Nord
 Morrisville – città della Contea di Polk, Missouri
 Morrisville – borough della Contea di Bucks, Pennsylvania
 Morrisville – census-designated place della Contea di Greene, Pennsylvania
 Morrisville – villaggio della Contea di Lamoille, Vermont